La Filarmonica cittadina Guglielmo Andreoli di Mirandola è una filarmonica di Mirandola, in provincia di Modena.

Fondata nel XVIII secolo, è una delle filarmoniche più antiche dell'Emilia-Romagna. Intitolata alla memoria del maestro Guglielmo Andreoli, nel corso degli anni ha vinto numerosi premi internazionali.

Storia

Origini

La tradizione musicale mirandolese risale almeno dal Rinascimento, quando nella corte della famiglia Pico gruppi di strumenti a fiato e/o percussione accompagnavano feste, giostre, celebrazioni civili o religiose, oltre a salutare l'arrivo di passaggi di re o principi o accogliere trionfalmente i vincitori degli innumerevoli assedi alle mura della Mirandola. Il filosofo Giovanni Pico della Mirandola fu compositore e amante della buona musica e celebre è la sua frase:

Tra il XVI e il XVII secolo vennero impiegati complessi musicali per le celebrazioni pubbliche in città. Nel XVIII secolo il Battaglione Estense aveva a Mirandola una piccola fanfara militare di flauti e tamburi. Nel 1757 si ha notizia di una giovane Accademia dei Filarmonici, dediti ad attività prevalentemente musicali.

Il 29 settembre 1791 venne inaugurato il Teatro Greco Corbelli all'interno del castello dei Pico che, oltre a commedie e tragedie teatrali, contribuì alla diffusione dell'opera in musica e dei concerti popolari a cui poteva assistere la popolazione. Il 16 settembre 1905 venne poi inaugurato il Teatro Nuovo, moderno teatro all'italiana che rispondeva alle aumentate esigenze musicali della cittadinanza.

Nel 1796, durante la dominazione napoleonica della Repubblica Cisalpina, venne istituita una "Accademia d'istromenti da fiato", poi divenuta "Banda Militare" della Mirandola, formata da cittadini di ogni estrazione sociale, per rispondere alle esigenze propagandistiche dei giacobini, suonando in feste e cerimonie pubbliche al fine di promuovere la socialità della cittadinanza e il sostegno alle nuove idee rivoluzionarie. Nel 1798 venne redatto un capitolato per fissare le regole e le condizioni per lo svolgimento di un servizio pubblico tramite una banda musicale e l'istituzione di una scuola civica per l'educazione musicale dei giovani.

XIX secolo

La Restaurazione riportò in auge il vecchio Ducato di Modena, ma il gusto del nuovo modo di fare musica rimase e la banda cittadina, dopo aver cambiato simboli, repertorio e divise, continuò la sua attività con un nuovo capitolato nel 1825 con l'amministrazione comunale. Passando da una connotazione militare ad una precisa funzione civica, nel 1837 venne rinominata "Banda Filarmonica della Mirandola". Fra gli scopi dell'istituzione vi era quello di rappresentare la comunità mirandolese nel corso di celebrazioni ufficiali o feste popolari in città e anche in altre località vicine, nella capitale ducale Modena, e finanche "all'estero" (nel mantovano); inoltre la scuola di musica consentiva anche ai più poveri di avviarsi allo studio della musica per suonare nella banda medesima (ottenendo qualche compenso economico) o intraprendere una carriera professionale per i migliori. Dato il successo e l'apprezzamento, nacquero numerose bande musicali nei paesi vicini. Nel 1837 venne stipulato un nuovo capitolato, in cui il Comune della Mirandola si impegnò ad assumere alle sue dipendenze un maestro di musica qualificato, che fosse cioè direttore di banda, polistrumentista, compositore, responsabile dell'istruzione gratuita dei giovani musicisti, della qualità dell'esecuzione e della scelta del repertorio, il tutto in cambio di uno stipendio certo, un alloggio gratuito e la possibilità di insegnare la musica anche agli allievi privati a pagamento.

Nella prima metà dell'Ottocento, la banda filarmonica della Mirandola incrementò il repertorio costituito da marce militari con l'introduzione di valzer, polke e soprattutto melodrammi. Nel 1853 la direzione della banda e dell'orchestra di Mirandola era assegnata al ferrarese Girolamo Altinieri, professore concertista di violino, appartenente alle accademie filarmoniche di Ferrara e alla Congregazione di Santa Cecilia in Roma. Dopo l'Unità d'Italia, il complesso divenne "Banda Nazionale Municipale" alle dirette dipendenze della Guardia nazionale italiana e del sindaco: il Maestro direttore di Banda portava infatti i gradi di sottotenente, mentre il Capo Banda (il musicista più anziano e rappresentativo del gruppo) quelli di sergente. La musica melodrammatica, specialmente quella di Giuseppe Verdi, contribuì a rafforzare il sentimenti risorgimentali della popolazione, che all'epoca era in una zona di confine. Dopo la terza guerra d'indipendenza del 1866 che portò all'annessione del mantovano e del Veneto al Regno d'Italia, nel 1871 lensable ridivenne "Banda comunale".

Grazie alla scuola di musica, si ottennero crescenti risorse economiche messe a disposizione del governo sabaudo per la scolarizzazione e l'istruzione pubblica. Nel 1860 la scuola di musica, che aveva sede in via Fenice, era retta da una commissione municipale che autorizzò una spesa annuale di 2.000 lire; il maestro insegnava solfeggio, pianoforte, violino e altri strumenti, mentre gli allievi erano dodici. Nel 1868 la scuola di musica venne riorganizzata sul modello di un Conservatorio statale in cui, oltre al tradizionale insegnamento gratuito, per la prima volta vennero iscritte anche le "fanciulle".

XX secolo

Nel 1902 venne assunto il maestro Giuseppe Nenci (1865-1950) di Livorno, che diresse la filarmonica con cui vinse diversi concorsi prestigiosi a Ferrara nel 1903 (un premio ragguardevole di 500 lire) e a Rimini nel 1904 (premio di 400 lire) e nel 1906 si aggiudicò il secondo posto con diploma di merito al Concorso internazionale bandistico di Milano (vinto dalla Banda di Parma), organizzato in occasione della grande Esposizione internazionale del Sempione. A seguito della mancanza di finanziamenti, i musicisti dovettero sempre pagarsi le trasferte (al concorso di Milano furono gli unici ad esibirsi senza una divisa, ma con i soli cappelli), perciò vennero organizzate manifestazioni di protesta contro l'amministrazione comunale ora governata dai liberali, fintanto che il Sindaco decise di sciogliere la banda musicale nel 1908. D'altronde, il mutato gusto musicale (dovuto al diffondersi di nuovi stili musicali, fra cui il jazz, i balli americani e la canzone italiana) portò alla perdita della tradizionale creatività e didattica musicale mirandolese, anche per la mancanza di bravi direttori. Il Comune di Mirandola rifondò il nuovo gruppo musicale, ma questa volta senza finanziamenti fissi periodici, chiedendo il suo servizio solo nelle ricorrenze comandate. A seguito di ulteriori polemiche, nell'estate del 1914 si dovette ricorrere alla banda di Modena. A seguito dello scoppio della prima guerra mondiale, la scuola di musica venne chiusa nel 1915, per poi riaprire per poco dal 1926 al 1929, richiamando il maestro Giuseppe Nenci (che nel frattempo aveva diretto la banda di Ferrara dal 1908 al 1925). Tuttavia il fascismo ostacolò l'attività della banda cittadina, in quanto associazione di cittadini non inquadrata all'interno del Partito Nazionale Fascista e quindi potenzialmente sovversiva: per questo motivo nel 1929 il maestro Nenci venne licenziato per la seconda volta e venne costituita la "Banda della Legione Fascista", ritornando ad essere una banda militare come nell'Ottocento.

Nel 1938 venne fondata una "Banda del Dopolavoro" di natura civile. Durante la seconda guerra mondiale, cessò ogni attività musicale fino alla Liberazione. Già nel 1945 il maestro Serafino Giglioli riprese la direzione della scuola comunale di musica e della banda, ricostruendo anche moralmente la cultura di Mirandola e consentendo ai propri cittadini di incontrarsi finalmente liberi nella vita pubblica. Dal 1968 al 1977 la direzione passò al maestro Renzo Chiozzini (1932-2010), che ampliò notevolmente il repertorio musicale e si impegnò ad aumentare l'organico: a metà degli anni 1970 la filarmonica raggiunse i 50 elementi, chiamando anche i suoi ex allievi della banda Diazzi di Concordia sulla Secchia. Il maestro Chiozzini si impegnò anche per aumentare la qualità della filarmonica, rifiutando di trasformare l'ensamble in una marching band alla moda e privilegiando i concerti e riprendendo la tradizione sinfonica e operistica, che consentì di affinare anno dopo anno la qualità del suono e l'intonazione, grazie anche all'acustica del Teatro Nuovo e alla scelta di acquistare migliori strumenti e tutti della stessa marca per la stessa sezione, infine incoraggiando le ragazze a studiare la musica (anziché destinarle al ruolo di majorette).

Nel 1975 la filarmonica venne intitolata alla memoria del mirandolese Guglielmo Andreoli, maestro del Conservatorio di Milano e celebre compositore di opere teatrali, messe, romanze, musica per piccola e grande orchestra, opere da camera e per pianoforte. Dopo una breve reggenza del maestro Rino Polacchini nel 1978, la direzione della filarmonica passò al maestro Mirko Besutti dal 1979 al 1996, partecipando a diversi concorsi bandistici internazionali e vincendo premi a Siklós nel 1992 e Riva del Garda nel 1995. Dal 1996 il maestro Gianni Malavasi ha assunto la direzione della filarmonica cittadina, ottenendo buoni risultati nei concorsi bandistici di Salsomaggiore Terme (2000), Riva del Garda (2003), Strasburgo (2008) e Kerkrade (2013).

XXI secolo

Nel marzo 2003 venne fondata l'Associazione Filarmonica Cittadina di Mirandola "G. Andreoli".

Nel maggio 2012 la scuola di musica venne danneggiata dal terremoto dell'Emilia. Nel 2018 venne inaugurata la nuova ala sud della scuola di musica, dotata di una biblioteca musicale.

Direttori

Discografia

1965 – L'Internazionale (nel 45 giri Inni proletari della piazza vol. 1, I dischi del sole, ed. Del Gallo, Milano)
1965 – Canto dei lavoratori (nel 45 giri Inni proletari della piazza vol. 4, I dischi del sole, ed. Del Gallo, Milano)
1970 – La Brigata Garibaldi e L'Internazionale (nel LP La Resistenza dell'Emilia-Romagna, I dischi del sole, ed. Del Gallo, Milano)
1973 – La Brigata Garibaldi (nel LP Compagni avanti il gran partito, I dischi del sole, ed. Del Gallo, Milano)
1988 – Filarmonica Cittadina G. Andreoli (LP)
1996 – L'Internazionale (nel LP Avanti popolo alla riscossa - Antologia della canzone socialista in Italia, I dischi del sole, ed. Bravø Records)
1997 – Evoluzioni Bandistiche (CD)
2005 – The year of the dragon (CD)
2018 - Andrea Giuffredi, Cuore e Passione feat. Filarmonica G.Andreoli & Gianni Malavasi (EP)

Premi

 1903 – Concorso bandistico di Ferrara: 1º posto
 1903 – Concorso bandistico di Rimini: 1º posto
 1906 – Concorso bandistico nazionale di Milano: 2º posto con diploma di merito
 1992 – Concorso Internazionale "Várfesztivál" di Siklós (Ungheria): 2º posto
 1995 – Concorso Internazionale Flicorno d'oro  di Riva del Garda: 1º posto (1ª categoria)
 2000 – Concorso Internazionale "Giuseppe Verdi" di Salsomaggiore: diploma d'oro (1ª categoria)
 2003 – Concorso Internazionale Flicorno d'oro  di Riva del Garda: 1º posto (categoria superiore)
 2008 – Concorso Internazionale "Eolia" di Strasburgo (Francia): 1º posto (categoria C)
 2013 – Concorso Internazionale "Wereld Muziek Concours" di Kerkrade (Paesi Bassi): medaglia d'oro (3ª categoria)

Note

Bibliografia

Voci correlate
Carlo Andreoli (pianista)
Evangelista Andreoli
Guglielmo Andreoli (1835)
Guglielmo Andreoli (1862)
Teatro Greco Corbelli
Teatro Nuovo (Mirandola)

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Andreoli
Musica a Mirandola
Andreoli